Поткозарје може да се односи на:

 Поткозарје, област у подножју планине Козаре
 Поткозарје (Бања Лука), приградско насеље на подручју града Бања Лука, Република Српска, БиХ

или

 ФК Поткозарје, фудбалски клуб у општини Козарска Дубица, Република Српска, БиХ